Liebesdorf ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Liebesdorf (Gerabronn), Weiler im Stadtteil Michelbach an der Heide von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Liebesdorf, deutscher Name des Ortsteils Hněvanov der Gemeinde Rožmitál na Šumavě in der Südböhmischen Region (tschechisch Jihočeský kraj)
 Liebesdorf, deutscher Name des Ortes Obědné in der Gemeinde Libina (deutsch Liebau) im Okres Šumperk (deutsch Bezirk Mährisch Schönberg), Olomoucký kraj (deutsch Olmützer Region), Tschechien

Siehe auch:
 Liebsdorf